Jöran Posse eller Göran Posse kan avse:

Jöran Knutsson Posse (1556–1616, son till Knut Axelsson Posse)
Göran Nilsson Posse (?–1591–1603–?, son till Nils Axelsson Posse)
Göran Gustafsson Posse (1856–1917)
Göran Posse (1868–1951)

Se även
Tredingstenarna